Jméno Kožlí nese více míst:
 Kožlí (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Kožlí (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kožlí (Neveklov) – část města Neveklov v okrese Benešov
 Kožlí (Myštice) – část obce Myštice v okrese Strakonice
 Kožlí (hrad) – zřícenina hradu ze 14. století na území obce Tisem v okrese Benešov

Slovo Kožlí se objevuje také v názvech částí obcí:
 Dolní Kožlí – část města Vlachovo Březí v okrese Prachatice
 Horní Kožlí – část města Vlachovo Březí v okrese Prachatice
 Kožlí u Čížové – část obce Předotice v okrese Písek
 Kožlí u Čížové (tvrz) – renesanční zámeček / tvrz

Externí odkazy